W Bośni i Hercegowinie

 Kamenica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilijaš
 Kamenica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Maglaj
 Kamenica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Vogošća
 Kamenica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Zavidovići
 Kamenica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie bośniacko-podrińskim, w gminie Pale-Prača
 Kamenica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Drvar

 Kamenica – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Čelinac
 Kamenica – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Pale
 Kamenica – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Teslić
 Kamenica – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad

 W Bułgarii
 Kamenica (dopływ Witu) – rzeka, dopływ Witu 
 Kamenica – rzeka, dopływ Prowadijskiej reki
 Kamenica – szczyt, w obwodzie Błagojewgrad, w południowej części pasma górskiego Piryn

 W Chorwacji
 Kamenica – wieś w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Sokolovac
 Kamenica – wieś w żupanii varażdińskiej, w mieście Lepoglava
 Kamenica – wieś w żupanii zagrzebskiej, w gminie Preseka

 W Serbii
 Kamenica – wieś w okręgu jablanickim, w gminie Bojnik
 Kamenica – wieś w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac
 Kamenica – wieś w okręgu pirockim, w gminie Dimitrovgrad
 Kamenica – wieś w okręgu morawickim, w gminie Gornji Milanovac
 Kamenica – wieś w okręgu maczwańskim, w gminie Koceljeva
 Kamenica – wieś w okręgu szumadijskim, w mieście Kragujevac
 Kamenica – wieś w okręgu raskim, w mieście Kraljevo
 Kamenica – wieś w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica
 Kamenica – wieś w okręgu niszawskim, w mieście Nisz
 Kamenica – wieś w okręgu zlatiborskim, w mieście Užice

 Na Słowacji
 Kamenica – miejscowość w kraju preszowskim w powiecie Sabinov

 W Słowenii
 Kamenica – wieś w gminie Metlika
 Kamenica – wieś w gminie Sevnica